Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Willow – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Greer
 Willow – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
 Willow – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Matanuska-Susitna

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Willow (ang. Willow Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
 Willow (ang. Willow Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Willow (ang. Willow Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 Willow (ang. Willow Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Willow (ang. Willow Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
 Willow (ang. Willow Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Willow (ang. Willow Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Dallas
 Willow (ang. Willow Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Willow (ang. Willow Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs

Inne:
 Willow – film z 1988 roku.
 Willow – angielskie wydawnictwo

Zobacz też 
 Willows